Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 506 (Ettingen–Oberwil–Basel Heuwaage–Basel Wiesenplatz) siehe:

 Bahnstrecke Rodersdorf–Basel (Ettingen–Oberwil–Basel Heuwaage)
 Strassenbahn Basel (Linie 17 Basel Heuwaage–Basel Wiesenplatz)

500…